Detta är en lista över sjöar i Köpings kommun oftast baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Köpings kommun.

Lista

Köpings kommun
 Lista